Антонија да Санта Круз (13. јуна 1905 — 23. јануара 2022) била је бразилска суперстогодишњакиња која је била најстарија потврђена жива особа у Бразилу и Јужној Америци, као и трећа најстарија жива особа на свету у тренутку њене смрти.

Биографија
Антонија да Санта Круз је рођена близу Санталуза, (Баија) у Бразилу, 13. јуна 1905. године. Њени родитељи су били Франсиско Перира де Санта и Ана Марија де Санта. Рођена је на празник Светог Антонија, због чега су је родитељи назвали Антонија.

2017. године имала је 68 унука, 110 праунучади и 35 чукунучади. У децембру 2019. имала је 104-годишњу сестру која је живела у Рио де Жанеиру.

18. фебруара 2021. године, у доби од 115 година, примила је прву дозу вакцине против Ковида-19, чиме је постала најстарија особа која је примила вакцину.

5. октобра 2021. године, након смрти Франциске Целсе дос Сантос, постала је најстарија жива особа у Бразилу и јужној Америци.

Антонија да Санта Круз је живела са својом 82-годишњом ћерком, Маријом Медрадо у Салгадалији, у Бразилу, где је и преминула 23. јануара 2022. године у доби од 116 година и 224 дана.

Референце

Рођени 1905.
Умрли 2022.
Суперстогодишњаци
Бразилци